Speaking in Tongues – espressione idiomatica della lingua inglese per indicare la glossolalia – può riferirsi a:

Letteratura 
 Speaking in Tongues – raccolta di storie brevi di Ian McDonald del 1992
 La figlia sbagliata (Speaking in Tongues) – romanzo di Jeffery Deaver del 1995

Musica 
 Speaking in Tongues – album dei Talking Heads del 1983
 Speaking in Tongues – canzone di Sheila Chandra 
 Speaking in Tongues – video di Gene Simmons del 2004
 Speaking in Tongues – traccia dell'album Peace, Love, Death Metal degli Eagles of Death Metal del 2004
 Speaking in Tongues – album di Bizzy Bone del 2005
 Speaking in Tongues – singolo degli Arcade Fire del 2010